National Geographic Wild è il nome di diversi canali televisivi trasmessi nel mondo.

Africa
National Geographic Wild (MENA) è la versione per Medio oriente e Nordafrica
National Geographic Wild (Sudafrica) è la versione sudafricana

America
National Geographic Wild (America latina) è la versione latinoamericana
National Geographic Wild (Brasile) è la versione brasiliana
National Geographic Wild (Canada) è la versione canadese
National Geographic Wild (Stati Uniti d'America) è la versione statunitense

Asia
National Geographic Wild (India) è la versione indiana
National Geographic Wild (Israele) è la versione israeliana
National Geographic Wild (Hong Kong) è la versione per Hong Kong
National Geographic Wild (Sud-est asiatico) è la versione per il Sud-est asiatico

Europa
National Geographic Wild (Europa) è la versione paneuropea
National Geographic Wild (Germania) è la versione tedesca
National Geographic Wild (Italia) è la versione italiana
National Geographic Wild (Polonia) è la versione polacca
National Geographic Wild (Romania) è la versione rumena

Oceania
National Geographic Wild (Australia) è la versione australiana